Кшивча () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Перемышльский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 4969 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Сельские округа 
 Бабице
 Бахув
 Хыжина
 Кшивча
 Купна
 Речполь
 Рушельчице
 Скопув
 Сьредня
 Воля-Кшивецка
 2006

Соседние гмины 
 Гмина Бирча
 Гмина Дубецко
 Гмина Красичин
 Гмина Прухник
 Гмина Пшемысль
 Гмина Рокетница
 Гмина Розвеница

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства